Die Liste aller Grand-Prix-Sieger der Moto3 beinhaltet alle Fahrer, Konstrukteure und Nationen die in der seit 2012 bestehenden Moto3-Klasse mindestens ein Rennen gewinnen konnten.

(Stand: Saisonende 2022)

Ayumu Sasaki war beim Großen Preis von Japan am 26. Juni 2022 der insgesamt 45. Fahrer, der mindestens einen Moto3-Weltmeisterschaftslauf gewann.

Seit seinem Sieg beim Großen Preis der Emilia-Romagna am 20. September 2020 ist Romano Fenati neuer Rekordhalter in dieser Statistik.

Nach Fahrern 
Die in der Saison 2023 aktiven Fahrer sind jeweils grün hervorgehoben.

hochgestellt = Anzahl der Weltmeistertitel in der Moto3-Klasse

Nach Konstrukteuren 
Die in der Saison 2023 aktiven Konstrukteure sind jeweils grün hervorgehoben.

Nach Nationen 

fett = in der Saison 2023 aktive Fahrer

Siehe auch 
 Liste der Motorrad-WM-Fahrer mit den meisten Grand-Prix-Siegen
 Liste der Grand-Prix-Sieger der MotoGP
 Liste der Grand-Prix-Sieger der Moto2

Liste (Motorradsport)
!
Motorrad-Weltmeisterschaft